Аплтон:

 Аплтон — город в США, штат Висконсин.
 Аплтон — город в округе Суифт, штат Миннесота, США.
 Аплтон — тауншип в округе Суифт, Миннесота, США.

См. также 
 Эпплтон (значения)